XVII чемпионат России по волейболу среди 12 команд мужской Суперлиги проходил с 6 октября 2007 с 29 апреля 2008 года с длительным перерывом после 4-го тура, связанным с участием сборной России в Кубке мира.

Составляя календарь с учётом интересов сборной России, организаторы соревнований также отменили ставший привычный плей-офф, заменив его на суперфиналы за 1-е, 3-е и 5-е места, участники которых определялись по итогам двухкругового предварительном этапа. Не проводился также турнир за 9—12-е места (плей-аут), «Динамо-Янтарь» и «Локомотив-Изумруд», занявшие в регулярном чемпионате 11—12-е места, напрямую выбыли в высшую лигу «А».

В чемпионате впервые была введена «итальянская» система подсчёта очков: за победу со счётом 3:0 или 3:1 начислялось 3 очка, за победу 3:2 — 2 очка, за поражение 2:3 — 1 очко, за поражение 1:3 или 0:3 — 0 очков, за неявку — минус 1 очко. При равенстве очков у двух или более команд главным показателем при распределении мест считается общее соотношение выигранных и проигранных партий.

Чемпионом России во второй раз стало столичное «Динамо».

Предварительный этап

Турнирная таблица

Результаты

Суперфиналы 
23, 24, 28, 29 апреля 2008

В финальной серии столичное «Динамо» столкнулось с определёнными кадровыми проблемами, потеряв из-за травм двух ключевых игроков — Матея Чернича и Александра Волкова.

Чернича заменил Александр Корнеев, проводивший один из лучших сезонов в своей карьере, а Волков, проявив характер, вышел на площадку в первом матче серии и помог динамовцам одержать очень важную победу, лишившую «Искру» преимущества своего поля. Во втором матче Волков был вынужден выйти из игры уже в первом сете, но в дальнейшем на его позиции очень уверенно действовал Алексей Самойленко. «Искра» благодаря прежде всего Йохену Шёпсу эту игру выиграла, одержав первую победу над москвичами за последние 10 встреч этих команд в чемпионатах страны, однако психологически соперника не сломала — после переезда в Москву динамовцы взяли два матча подряд. Победную точку в суперфинальной серии мощной атакой поставил Семён Полтавский.

Даниэле Баньоли к своей многочисленной коллекции трофеев, добытых с итальянскими клубами, выиграл свой первый турнир в России; его коллега Зоран Гаич, также дебютировавший на посту главного тренера российской клубной команды, стал серебряным призёром чемпионата страны.

В серии за бронзовые медали казанское «Динамо-Таттрансгаз», одержавшее в этом сезоне блестящую победу в Лиге чемпионов, обыграло новосибирский «Локомотив». Сибиряки, став четвёртыми, улучшили свой прошлогодний результат сразу на шесть позиций. «Локомотив-Белогорье», не игравший в еврокубках впервые за последние 13 лет, благодаря победе в серии за 5-е место над «Уралом» заслужил право представлять Россию в этих престижных турнирах.

За 1-е место
«Искра» — «Динамо» — 1—3

1-й матч

2-й матч

3-й матч

4-й матч

Призёры

Лучший игрок 
Лауреатом приза памяти Юрия Сапеги, учреждённого газетой «Советский спорт» совместно с Всероссийской федерацией волейбола для лучшего игрока чемпионата России, был признан доигровщик клуба «Динамо-Таттрансгаз» Сергей Тетюхин. Он же стал победителем аналогичного конкурса, проводимого изданием «Спорт-Экспресс»,— приза Андрея Кузнецова.

Статистика 
 Из 144 состоявшихся матчей 58 закончились со счётом 3:0, 50 — со счётом 3:1 и ещё 36 — 3:2.
 Самый продолжительный матч чемпионата сыграли в первом туре «Искра» и «Локомотив», определявшие победителя в течение 2 часов 21 минуты.
 Самый быстротечный матч прошёл 20 октября между «Динамо» и «Югрой-Самотлором» — 1 час 1 минута.
 Рекорд по продолжительности одной партии был установлен 9 апреля в матче «Динамо-Таттрансгаз» — «Урал» — 4-й сет, завершившийся победой гостей со счётом 40:38, длился 38 минут.
 Самой быстротечной партией чемпионата (не считая тай-брейков) стал 1-й сет игры «Динамо» — «Югра-Самотлор», сыгранный за 17 минут со счётом 25:11. Антирекорд по минимальному количеству набранных в сете очков (11), был установлен также клубом «Газпром-Югра» в матче 1 марта с «Локомотивом».
 В этом чемпионате «Искре» удалось прервать две самые неприятные для себя серии. В 10-м туре одинцовская команда впервые с 17 марта 2001 года праздновала победу над «Локомотивом-Белогорьем» (серия побед белгородцев над «Искрой» в чемпионатах России составляла 20 матчей). Во втором финальном матче «Искра» одержала первую с 6 апреля 2003 года победу над «Динамо» (москвичи не проигрывали одинцовским волейболистам 9 игр подряд).

Самые результативные

Итоговое положение 

По итогам чемпионата определились участники еврокубков-2008/09: чемпион страны «Динамо», обладатель Кубка России-2007 «Динамо-Таттрансгаз» и «Искра» благодаря предоставленной России от ЕКВ wild-card завоевали право выступить в Лиге чемпионов; новосибирский «Локомотив» и «Локомотив-Белогорье» — в Кубке Европейской конфедерации волейбола.

Матч звёзд 
5 февраля 2008 года в УСЗ «Дружба» прошёл второй в истории Матч звёзд российской Суперлиги между командами «Звёзды России» (тренер — Владимир Алекно) и «Звёзды мира» (тренер — Даниэле Баньоли), состоящими из российских и иностранных игроков, выступающих в чемпионате России. Этот Матч звёзд, равно как и первый, состоявшийся в декабре 2005 года, стал настоящим спортивным праздником и привлёк к себе огромное внимание. Достаточно сказать, что с трибун за происходящим на площадке наблюдал Владимир Путин. Он также принимал участие в награждении «Звёзд России», обыгравших в этот вечер своих соперников, выступавших в несколько ослабленном составе — из-за травм не смогли выйти на площадку Жиба, Матей Чернич и Шон Руни.

Обзор высшей и первой лиг 
Всего в чемпионате России-2007/2008 принимали участие 83 команды: 12 в Суперлиге, 12 в высшей лиге «А», 28 в высшей лиге «Б» и 31 в первой лиге.

Высшая лига «А» 
Соревнования проходили с 6 октября по 27 апреля в четыре круга по системе со «спаренными» матчами. «Нова», в предыдущем сезоне игравшая в Суперлиге, заняла 1-е место и вернулась в дивизион сильнейших команд России. Следом за ней достаточно неожиданно финишировала фарм-команда «Локомотива-Белогорья», до этого не поднимавшаяся в «вышке» выше 8-го места (летом 2008 года «Локомотив-Белогорье»-2 был преобразован в «Металлоинвест»). «Кавказтрансгаз» и «Алроса» задержались в высшей лиге «А» лишь на год. Команда из Георгиевска вернулась в высшую лигу «Б», «Алроса» была расформирована.

Высшая лига «Б» 

В соревнованиях приняли участие 28 коллективов. Финальные матчи проходили с 25 по 30 марта в Сургуте и с 15 по 20 апреля в Сосновом Бору. Победителями стали дебютант лиги «Динамо-ЛО» и ТНК-BP, вернувшийся в высшую лигу «А» после двухлетнего в ней отсутствия. Самые титулованные клубы страны успехов в этом сезоне не добились: ЦСКА занял 4-е, а петербургский «Спартак» 7-е место в зоне Европы. Челябинское «Торпедо» выбыло в первую лигу.

Первая лига 

В соревнованиях участвовала 31 команда. Матчи финала за 1—6-е места проходили в Казани, Санкт-Петербурге и Кисловодске с 4 марта по 20 апреля 2008 года. Первого успеха в своей истории добился созданный в конце 2006 года и временно базирующийся в Кисловодске «Грозный» (главный тренер — Арсен Кириленко). Вместе с кавказской командой право играть в следующем сезоне в высшей лиге «Б» завоевала фарм-команда казанского «Динамо-Таттрансгаз» (тренер — Юрий Кравцов).

Примечания

Ссылки 
 Результаты Суперлиги
 Статистика игроков

2007 год в волейболе
2008 год в волейболе